Ginesta oder Ginestà ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Bes Ginesta (* 1977), spanische Skibergsteigerin
 Eduardo Lorenzo Ginesta (* 1977), spanischer Schwimmer 
 Jordi Bes Ginesta (* 1975), spanischer Skibergsteiger
 Marina Ginestà (1919–2014), spanische Journalistin und Autorin
 Montserrat Ginesta (auch Montse Ginesta; * 1952), spanische Autorin und Illustratorin